Влади́мировка () — село,
Владимировский сельский совет,
Акимовский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2320380801. Население по переписи 2001 года составляло 1033 человека.

Является административным центром Владимировского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Александровка и
Юрьевка.

Географическое положение 
Село Владимировка находится на левом берегу реки Малый Утлюк,
выше по течению примыкает пгт Акимовка,
ниже по течению на расстоянии в 5 км расположено село Юрьевка,
на противоположном берегу — село Александровка.
Рядом проходят автомобильная дорога  () и
железная дорога, станция Акимовка в 1-м км.

История 
 1861 — дата основания.

Экономика 
 «Украина», ООО.
 «Акимовский Агрос», ОАО.

Объекты социальной сферы 
 Школа I—II ст.
 Детский сад.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.
 Памятник Герою Советского Союза Буюклы Антону Ефимовичу (1915—1945).

Примечания